Бачево () — село в Благоевградской области Болгарии. Входит в состав общины Разлог. Находится примерно в 4 км к северу от центра города Разлог и примерно в 31 км к востоку от центра города Благоевград. По данным переписи населения 2011 года, в селе  проживало 1617 человек.

Население

Примечания 

Сёла Благоевградской области